

Sigle 
 Grup Gerak Khas – forze speciali malesi

Codici 
 ggk – codice ISO 639-3 della lingua kungarakany